Neophengus är ett släkte av skalbaggar. Neophengus ingår i familjen Phengodidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Skalbaggar
Neophengus